George Hastings, I conde de Huntingdon (1488 - 24 de marzo de 1544), fue un noble inglés.

Familia 
George Hastings nació en 1488, en Ashby-de-la-Zouch. Sus padres eran  Edward Hastings, II barón Hastings, y Mary Hungerford, baronesa Botreaux, Hungerford y Moleyns. Sus abuelos paternos eran William Hastings, I barón Hastings, y Katherine Neville, hija de Richard y Alice Neville, V condes de Salisbury. A través de su madre, George era nieto de Sit Thomas Hungerford y Anne Percy, hija de Henry Percy, II conde de Nortumberland y Eleanor Neville. Por tanto, era bisnieto de Ralph Neville, I conde de Westmorland, a través de su abuelo paterno y su abuela materna.

Biografía 
Hastings fue nombrado caballero de la Orden del Baño en noviembre de 1501. Entre el 4 y el 15 de noviembre de 1506, sucedió a su padre como barón. En 1513, sirvió a Enrique VIII en Francia, estando presente en las tomas de Thérouanne y Tournai. También estuvo presente en 1520, en la famosa reunión del rey inglés con Francisco I de Francia fel Campo de la tela de Oro, y en 1522, en la visita del emperador Carlos V a Inglaterra. 

Fue nombrado conde de Huntingdon el 8 de diciembre de 1529. Ese mismo día, su hijo Francisco fue nombrado miembro del parlamento. En 1536, comandó las fuerzas que sofocaron la Peregrinación de Gracia.

Huntingdon fue un amigo cercano del rey. Su mujer, Anne,fue amante del rey desde 1510, posiblemente hasta 1513. Más tarde se descubrió su adulterio con otro amigo del conde, William Compton.

Matrimonio e hijos 
George Hastings se casó con Anne Stafford, viuda de Sir Walter Herbert, aproximadamente en diciembre de 1509. Anne era hija de Henry Stafford, II duque de Buckingham, y Catalina Woodville, hija a de Ricardo Woodville  y Jacquetta de Luxemburgo, y hermana de la reina Isabel Woodville.

George Hastings y Anne Stafford tuvieron cinco hijos y tres hijas:

 Francis Hastings, II conde de Huntingdon (1514 - 25 de enero de 1569). Padre de Henry Hastings, III conde de Huntingdon y George Hastings, IV conde de Huntingdon.
 Sir Thomas Hastings. Casado con Winifred Pole, hija de Henry Pole, barón Montagu y Jane Neville, hija de George Neville, V barón Bergavenny.
 Edward Hastings, I barón Hastings de Loughborough.
 Henry Hastings.
 William Hastings.
 Dorothy Hastings, esposa de Richard Devereux, un hijo de Walter Devereux, I vizconde Hereford. Madre de Walter Devereux, conde de Essex.
 Mary Hastings, esposa de Thomas Berkeley, VI barón Berkeley.
 Katherine Hastings.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 George Hastings ~ Tudorplace.com

Ingleses del siglo XV
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Nacidos en 1488
Fallecidos en 1544
Familia Hastings